Nuclear War est un jeu vidéo sorti en 1989 sur Amiga.
Nuclear War est un jeu de société conçu par Douglas Malewicki et édité en 1965.
Nuclear War est un album de Sun Ra Arkestra sorti en 1984.